Лютка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лютка — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Лютка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

Украина 
 Лютка — село в Старовыжевском районе Волынской области.

См. также 
 Лютка — река в Сумской области Украины, левый приток реки Знобовки.